Улица Го́голя — улица в Центральном и Дзержинском районах Новосибирска.

Первая часть улицы начинается от перекрёстка с улицами Советской и Челюскинцев. Пересекает (с запада на восток) Красный проспект, улицы Мичурина, Каменскую, Семьи Шамшиных, Ольги Жилиной, Ипподромскую, затем образует перекрёсток вместе с улицами Селезнёва и Кошурникова; далее прерывается парком Берёзовая роща.

Вторая часть улицы ответвляется от проспекта Дзержинского, после чего идёт параллельно ему, пересекает улицы Красина, Королёва, Комбинатскую и заканчивается, соединяясь с Трикотажной улицей. К участку улицы Гоголя от проспекта Дзержинского до Трикотажной улицы примыкает ряд небольших улиц.

Нумерация зданий увеличивается с запада на восток. Северная сторона улицы нечётная, южная сторона — чётная.

История 
Улица была безымянной до 1908 года, в этом году она была названа именем Гоголя, вместе с ней в 1908 году название получили и другие безымянные улицы города, из 37 улиц 21 улица была названа в честь писателей и одна — в честь художника.

Активная застройка улицы началась ещё до Первой мировой войны. Первый значимый объект, появившийся на улице — открытое в 1911 году Новое городское кладбище (сейчас на его месте парк «Берёзовая роща»).

В 1912 году на улице открылся ипподром, в начале 1960-х годов его перенесли на левый берег Новосибирска.

В 1915 году на углу Николаевского проспекта и улицы Гоголя начинается постройка Дома Инвалидов. Строительство здания было завершено только в 1925 году.

В 1942 году на улице появился зоопарк. Официальное открытие состоялось 29 августа 1947 года. Это был первый зоопарк в азиатской части России. В 2000 году он переехал в Заельцовский район города.

В 1990-е годы улицу закрывали для проезда транспорта из-за строительства новых станций метро. Станцию «Маршала Покрышкина» открыли только в 2000 году, а станцию «Берёзовая роща» — в 2005.

Архитектура 
 Дом офицеров — историческое здание, построенное в 1925 году. Расположено на углу Красного проспекта и улицы Гоголя. Памятник истории регионального значения.

Торговые объекты 
Два квартала, расположенные с разных сторон улицы, полностью образованы торговыми объектами: ТРЦ «Галерея Новосибирск» и ТЦ «Юпитер» занимают квартал с северной нечётной стороны улицы и торговые павильоны Центрального рынка занимают целый квартал с южной уличной стороны. Кроме того, в жилом квартале на углу улиц Гоголя и Мичурина (к западу от Центрального рынка) располагается ТЦ «Центральный».

Организации 
 Военно-мемориальная компания
 Западно-Сибирский Окружной Военный суд
 Новосибирский гарнизонный Военный суд

Галерея

Транспорт 
Наземный транспорт
На улице Гоголя расположены семь остановок, обслуживаемых автобусами, троллейбусами и маршрутными такси:
 Метро Красный проспект
 Магазин Синтетика
 Центральный рынок (ул. Гоголя)
 Метро Маршала Покрышкина
 Ипподромская (ул. Гоголя)
 ДК Строитель
Метрополитен
Вдоль улицы расположены три станции метро:
 Красный проспект
 Сибирская
 Маршала Покрышкина

Известные жители 
 Илья Михайлович Лавров
 Кондратий Никифирович Урманов

См. также 
 Улица Серебренниковская
 Улица Орджоникидзе

Примечания

Ссылки 
 Улица Гоголя на 2ГИС
 Библиотека сибирского краеведения. Лавров Илья Михайлович.

Улицы по алфавиту
Улицы Новосибирска
Улицы Центрального района Новосибирска
Улицы Дзержинского района Новосибирска
Улицы Новосибирска, названные в честь людей
Новосибирск